Hatillo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Olaya Herrera (ort), Nariño, 
 Hatillo de Loba (ort), Bolívar, 

Robotskapade Colombiaförgreningar